Аккайнар — название населённых пунктов в Казахстане:

 Аккайнар (бывшее Прудки) — село в Жамбылском районе Алматинской области.
 Аккайнар (бывшее Черновое) — село в Катон-Карагайском районе Восточно-Казахстанской области.
 Аккайнар (бывшее Кирова) — аул в Меркенском районе Жамбылской области.
 Аккайнар — село в Рыскуловском районе Жамбылской области.
 Аккайнар (бывшее Астраханкино) — село в Таскалинском районе Западно-Казахстанской области.